MVD ist die Abkürzung für:

 Flughafen Montevideo (IATA-Code)
 Kavminvodyavia, eine ehemalige russische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Mehrwertige Abhängigkeit (engl.: multivalued dependency) – Datenbankbegriff
 Meister vom Dienst
 Ministerium für innere Angelegenheiten, russisch Министерство внутренних дел, wiss. Transliteration Ministerstvo vnutrennich del, das Innenministerium der Russischen Föderation
 Mittlere Verweildauer – Begriff aus der Abrechnungs-Systematik deutscher Krankenhäuser
 Motorradclub von Deutschland (1920er Jahre)
 Verbund mittelständischer Druck- und Mediendienstleister Deutschland

MVD